Чемпионат Белоруссии по шахматам 2010 прошёл с 12 по 22 января 2010 года в Минске.

Перед последним туром досрочно стал известен победитель. Им неожиданно оказался Евгений Подольченко, не имевший до этого титулов.

Таблица

Ссылки 
 
 Все партии и подробная информация на сайте openchess.by

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2010 год в шахматах
Январь 2010 года
Спорт в Белоруссии в 2010 году